Шебаново — название населённых пунктов в России:

 Шебаново — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Шебаново — деревня в Истринском районе Московской области.
 Шебаново — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Шебаново — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Шебаново — деревня в Удомельском районе Тверской области.